

Новоєловка — село, Тальменський район, Алтайський край
 Новоєловка — село, Троїцький район, Алтайський край